Maarten van Heemskerck (1498-1574) est un graveur et peintre hollandais ;
Jacob van Heemskerk (1567-1607) est un explorateur et amiral hollandais ;
le HNLMS Jacob van Heemskerk, nommé d'après ce dernier, est un croiseur néerlandais lancé en 1939.